Kansas City je velemesto v ZDA in lahko pomeni:

 Velemesto Kansas City, velemesto na meji med Misurijem in Kansasom, ZDA
 Kansas City, Misuri, mesto v Misuriju, ZDA
 Kansas City, Kansas, mesto v Kansasu, ZDA